NYÁK, nyomtatott huzalozású lemez
Nyák, váladék
Nyák, pépes rizs